Grundei ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Grundei, deutscher Politiker (LDP/DP)
 Norbert Grundei (* 1973), deutscher Journalist und Medienmanager
 Oliver Grundei (* 1970), deutscher Rechtswissenschaftler und politischer Beamter (CDU)